en conjugaison, verbe irrégulier 
 en finance, l'irrégularité fiscale
 un prêtre irrégulier est un prêtre puni pour désobéissance

Voir aussi